Аэда может означать:
 Аэда (муза) — в древнегреческой мифологии одна из старших Муз.
 Аойде (спутник) — XLI спутник Юпитера.